Емоционални шок, акутна стресна реакција,  је стање психичке и физичке паралисаности изазвано неким снажним и непредвиђеним стресогеним догађајем. Праћен је повишеним крвним притиском, повишеним емоционалним узбуђењем, психичком конфузијом, малаксалошћу, „одузимањем” руку и ногу, губитком емоционалне контроле и способности адаптивног понашања, а некада и несвестицом.

Епидемиологија 
Готово да нема особе која током живота није доживела емоционални шок. То најбоље доказују неки од примера из епидемиолошких студија:
 Једна од 4 жене доживљава силовање или покушај силовања током свог живота, 
 Један милион деца је злостављано или напуштено сваке године. 
 Само 2000. години, једна четвртина од милион Американаца силована је или сексуално злостављане, три четвртине милиона опљачкано, а пола милиона нападнуту. 
 Око милиони деце сваке године малтретирано у школи,
 Око 7% мушкараца и 22% жена сваке године је нападнут од стране интимног партнера, 
 Око 3 милиона људи годишње доживи саобраћајну несрећу,
 Све учесталијим терористичким напади и ратови широм света, изложено је више хиљада особа.
 Природне катастрофе, као што је био ураган Катрина или земљотреса на Хаитију могу неочекивано да изазову емоционални шок код више хиљада особа. 
Емоционалном шоки нису изложене само жртве наведених догађаја, већ и њима најближе особе и пријатељи који их воле, које су такође подложне значајном емоционалном стресу и појави разних симптома директно после трауматичног догађаја и губитка најмилијих.

Извори

Литература

Спољашње везе
 Емотивни шок и трауме 

Емоције
Психијатријске дијагнозе
Абнормална психологија
Стрес